Zumarraga steht für:  

 Zumarraga (Samar), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Zumarraga (Baskenland), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Gipuzkoa

Zumarraga oder Zumárraga ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio González Zumárraga (1925–2008), Erzbischof von Quito in Ecuador
 Juan de Zumárraga (~1468–1548), erster spanischer Erzbischof von Mexiko